Zwola kan syfta på följande platser:

Polen 

 Zwola (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat opatowski, 
 Zwola (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat średzki,

Tjeckien 

 Zvole (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar